Юлиус Айнёдсхофер (; , Вена — , Берлин) — немецкий композитор и дирижёр.

Учился в консерватории Венского Общества друзей музыки. 

В 1892—1905 гг. дирижёр и композитор берлинского театра «Скала», затем гастролировал по Германии с собственным оркестром. В 1910—1914 гг. в летний сезон руководил курортным оркестром в Херингсдорфе.

Автор множества оперетт и музыкальных комедий, поставленных в Берлине с 1884 по 1927 гг. Часть из них была написана в соавторстве с известным либреттистом Юлиусом Фройндом, в том числе «Рай женщин» (), которым в 1898 г. открылся берлинский театр «Метрополь». Кроме того, Айнёдсхоферу принадлежала музыка к значительной части постановок балета на льду () в берлинском театре Admiralspalast (1911—1921), оркестр которого он все эти годы возглавлял. В последние годы жизни занимал пост председателя Берлинского театрального объединения «Kapellmeister». 

Скончался в результате перенесённого сердечного приступа.

Примечания